«Бок о бок» () — бразильский телесериал производства телекомпании «Глобу».

Сюжет 
Сериал рассказывает историю двух женщин: Лауры  и Изабель, которые, хотя и происходят из разных миров, стремятся в одном направлении: они хотят равенства между мужчинами и женщинами, а также между черными и белыми людьми.

Изабель, дочь Афонсу, бывшего раба, работает с 14 лет в качестве горничной у французской леди, мадам Бенсансон, и хочет от жизни большего. Она свободно говорит на французском, и внимательно следит за рождением самбы в Рио-де-Жанейро. Зе Мария, жених Исабель, также работает в парикмахерской и в тайне от всех занимается капоэйрой.

Лаура любит искусство и книги, мечтает стать учительнцей. Она хочет сама выбирать, с кем вступать в брак и делать вещи, которые никогда не принимала её мать Констансия, бывшая баронесса, которая видит брак своей дочери возможным только с Эдгаром, сыном влиятельного сенатора Бонифацио Виейра. Констансия мечтает о возвращении к старым временам роскоши и гламура, так как её муж, доктор Ассунсон, потерял много денег с приходом Республики.

В день своих браков, Лаура и Изабель встречаются в церкви в Рио. Но в то время как Лаура терзается мыслью об ограничениях, которые накладывает брак на женщину, Изабель боится, что её жених вовсе не появится в церкви. Изабель считает,что Зе Мария бросил её у алтаря. Она становится объектом интереса Албертиньо, брата Лауры. Лаура выходит замуж за Эдгара, который так же не в восторге от брака,навязанного семьей.

Со временем, Эдгар и Лора влюбляются друг в друга. Их отношения оказываются под угрозой, когда девушка узнает, что во время учебы в Португалии у Эдгара был роман с Катариной Рибейро, знаменитой оперной певицей. Катарина  собирается заставить Эдгара признать своего ребёнка.

В ролях

Награды и премии

Примечание

Ссылки 
 
 Страница сериала на сайте tvg.globo.com 
 Кто есть кто в сериале "Бок о бок". Часть 1
 Кто есть кто в сериале "Бок о бок". Часть 2
 Кто есть кто в сериале "Бок о бок". Часть 3
 Официальная страница сериала на сайте компании Глобу 
 Каталог видео сериала "Бок о бок" на сайте tvg.globo.com

Телесериалы Бразилии 2012 года
Теленовеллы Rede Globo
Теленовеллы Бразилии
Телесериалы на португальском языке